

Sémiologie 
 Rojo signifie rouge (couleur rouge) en espagnol ;

Patronyme 

 Alejandro Gadea García-Rojo (1983-) acteur espagnol ;
 Antonio Molino Rojo (1926-2011), acteur espagnol ;
 Javier Rojo (1949-), homme politique espagnol ;
 Juan Carlos Pérez Rojo (1959-), footballeur international espagnol.
 Imanol Rojo (1990-), fondeur espagnol ;
 Lluvia Rojo (1976-), actrice et chanteuse espagnole ;
 Maravillas Rojo (1950-), femme politique catalane ;
 Marcos Rojo (1990-), joueur argentin de football ;
 María Rojo (1943-), actrice et personnalité politique mexicaine ;
 María Izquierdo Rojo (1946-), femme politique espagnole ;
 Tatiana Rojo (19?-), actrice et humoriste française ;
 Txetxu Rojo (1947-2022), footballeur espagnol ;
 Vicente Rojo Lluch (1894-1966), général espagnol.

Cinéma 

 Rojo, un film argentin sorti en 2018

Musique 
 Rojo, un groupe mexicain de musique.
 Rojo, chanson de J. Balvin de l'album Colores paru en 2020.

Agriculture 
 La Rojo Africana, race de moutons domestiques de Colombie.

Volcanisme 

 Rojo, volcan argentin situé dans la province de Catamarca.
Patronyme hispanique